Antoine Karam – gujański polityk
 Antoine Karam – libański polityk i lekarz